

Biografia 
Roy Bosier è ricordato soprattutto per il ruolo del maresciallo Rabal il pilota di jet militare coloniale portoghese pazzo e fanatico nel film Finché c'è guerra c'è speranza con Alberto Sordi e nel ruolo di Riccio di Milazzo nel film il soldato di ventura con Bud Spencer. Presenza assidua dei film del regista triestino Franco Giraldi, un'altra parte importante interpretata da Bosier (doppiato per l'occasione da Oreste Lionello) è quella di Diodato, il devoto domestico omosessuale di Ugo Tognazzi ne La bambolona. Più piccolo, ma comunque significativo, è il ruolo rivestito in Giù la testa, in cui Bosier incarna uno dei ricchi e superbi passeggeri della diligenza assaltata dal bandito Miranda (Rod Steiger) nell'incipit del film.

Filmografia

Cinema 

 7 donne per i MacGregor, regia di Franco Giraldi (1967)
 Meglio vedova, regia di Duccio Tessari (1968)
 La bambolona, regia di Franco Giraldi (1968)
 Satyricon, regia di Gian Luigi Polidoro (1969)
 Togli le gambe dal parabrezza, regia di Massimo Franciosa (1969)
 Gradiva, regia di Giorgio Albertazzi (1970)
 La supertestimone, regia di Franco Giraldi (1971)
 Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica, regia di Damiano Damiani (1971)
 Il merlo maschio, regia di Pasquale Festa Campanile (1971)
 Giù la testa, regia di Sergio Leone (1971)
 Decameron nº 3 - Le più belle donne del Boccaccio, regia di Italo Alfaro (1972)
 Il lupo della steppa (Steppenwolf), regia di Fred Haines (1974)
 Finché c'è guerra c'è speranza, regia di Alberto Sordi (1974)
 Un genio, due compari, un pollo, regia di Damiano Damiani (1975)
 Il solco di pesca, regia di  Maurizio Liverani (1976)
 Il soldato di ventura, regia di Pasquale Festa Campanile (1976)
 Der Berg, regia di Markus Imhoof (1990)

Televisione 

 FBI - Francesco Bertolazzi investigatore – miniserie TV, episodio 5 (1970)
 Le cinque stagioni – miniserie TV, 4 episodi (1976)
 Un paio di scarpe per tanti chilometri – miniserie TV (1981)

Doppiatori italiani 
 Oreste Lionello in La bambolona
 Gianfranco Bellini in Giù la testa
 Antonello Governale in Il lupo della steppa
 Willy Moser in Finché c'è guerra c'è speranza
 Michele Gammino in Il soldato di ventura

Note

Collegamenti esterni